Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Vereinsbezogene Daten sind vom Stand der laufenden Saison 2022/23.

Spieler 
 Lionel Messi (Argentinien), Andrés Guardado (Mexiko), Guillermo Ochoa (Mexiko) und Cristiano Ronaldo (Portugal) nahmen zum fünften Mal an der WM teil, womit sie den Rekord von Antonio Carbajal, Lothar Matthäus und Rafael Márquez einstellten.
 An diesem Turnier nahmen 15 Weltmeister teil. Sergio Busquets (Spanien 2010), Matthias Ginter, Mario Götze, Thomas Müller und Manuel Neuer (mit Deutschland 2014), sowie Alphonse Areola, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard und Raphaël Varane (mit Frankreich 2018)
 Lionel Messi übertraf die zuvor von Lothar Matthäus gehaltene Rekordmarke von 25 gespielten WM-Spielen im Finale und steht somit bei 26 WM-Einsätzen. Zudem überbot er den Rekord von Paolo Maldini (2217 Spielminuten) um 97 Minuten auf nun 2314 Minuten.
 Youssoufa Moukoko (Deutschland) mit 18 Jahren und 3 Tagen der jüngste Teilnehmer und eingesetzte Spieler, Alfredo Talavera (Mexiko) war mit 40 Jahren und 63 Tagen der älteste Teilnehmer, der älteste eingesetzte Spieler war Atiba Hutchinson (Kanada) mit 39 Jahren und 285 Tagen.
 Mit seinem Tor im Achtelfinale wurde der portugiesische Verteidiger Pepe mit 39 Jahren der älteste Spieler in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft, der in einem WM-K.o.-Spiel einen Treffer erzielen konnte.
 Lionel Messi absolvierte im Achtelfinale sein 1000. Pflichtspiel als Profi. In dem Spiel erzielte er seinen 789. Pflichtspieltreffer (zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Australien, Endstand 2:1)
 Luka Modrić wurde zum ersten Spieler, der in drei unterschiedlichen Dekaden jeweils bei einer EM und einer WM eingesetzt wurde (im ersten Gruppenspiel zwischen Kroatien und Marokko, 0:0)
 WM-Rekordtorhüter mit 20 Einsätzen wurde Hugo Lloris (Stand: nach dem Finale 2022).
 Jamal Musiala absolvierte die meisten erfolgreichen Dribblings eines Teenagers in einem Spiel: 12 (im dritten Gruppenspiel für Deutschland gegen Costa Rica, 4:2, seit Datenerfassung bei der WM 1966).
 Jamal Musiala hatte die meisten Ballkontakte im Strafraum in einem WM-Endrunden-Spiel: 24 (im selben Spiel, seit Datenerfassung bei der WM 1966).
 Cristiano Ronaldo stellte mit seinem 196. Einsatz im WM-Viertelfinale gegen Marokko den Rekord von Bader al-Mutawa aus Kuwait als Weltrekordnationalspieler ein.
 Mit insgesamt 10 Spieler-des-Spiels-Auszeichnungen erhielt Lionel Messi die meisten Ehrungen (vor Cristiano Ronaldo, 7 und Arjen Robben 6) Allein 5 von möglichen 7 Auszeichnungen erhielt er bei dieser WM. Zudem wurde Messi als erster Spieler zum zweiten Mal zum besten Spieler der WM gewählt. Die Auszeichnung hatte er schon 2014 erhalten.
 Fünf Spieler kamen während der WM zu ihrem 100. Länderspiel: Kamil Glik/Polen im Gruppenspiel gegen Mexiko, Atiba Hutchinson/Kanada  im Gruppenspiel gegen Belgien oder Kroatien, Thibaut Courtois/Belgien im Gruppenspiel gegen Kroatien, Kim Young-gwon/Südkorea im Achtelfinale gegen Brasilien und Nicolás Otamendi/Argentinien im Finale gegen Frankreich.

 In Europa waren zum Zeitpunkt der WM insgesamt 604 Spieler, in Asien (inkl. Australien) 114, in Nord- und Mittelamerika 74, in Südamerika 21 und in Afrika 17 unter Vertrag.
 Die meisten Spieler (165) waren bei Vereinen in England tätig, der größte Teil von ihnen in der Premier League (130), 35 auch in unterklassigen Ligen. In 26 Kadern standen Spieler, die zum Zeitpunkt der Austragung in der Premier League angestellt waren und in neun Kadern Spieler der zweiten bis vierten englischen Liga, davon die meisten (zwölf) im Kader von Wales.
 Die zweitmeisten Spieler stellte die spanische Primera División (84), gefolgt von der Bundesliga (77).
 Verein, der die bisher meisten Spieler für eine Fußball-Weltmeisterschaft abgestellt hat: FC Barcelona (17, zuvor gehalten von Manchester City (2018) und dem Seoul Army Club (1954) mit je 16 Spielern) Der FC Bayern München hatte zunächst auch 17 Spieler gestellt. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Sadio Mané (Senegal) waren es letztlich aber nur 16 Spieler.
 Von den Ländern, die nicht qualifiziert waren, war wie 2018 die Serie A und B in Italien mit 68 Spielern am stärksten vertreten. Insgesamt waren 130 Teilnehmer in 14 Ligen in Ländern aktiv, die für die WM nicht qualifiziert waren.

Man of the Match 

 (Zahl) = Anzahl der Auszeichnungen bei mehr als einer.

Torschützen 
 Erster Torschütze: Enner Valencia (Rekordtorschütze Ecuadors) in der 16. Minute per Strafstoß gegen Gastgeber Katar
 Jüngster Torschütze: Gavi (Spanien) mit 18 Jahren und 109 Tagen in der 74. Minute zum 5:0-Zwischenstand beim 7:0-Sieg gegen Costa Rica
 Ältester Torschütze: Pepe (Portugal) mit 39 Jahren und 283 Tagen in der 33. Minute zum 2:0-Zwischenstand beim 6:1-Sieg gegen die Schweiz und damit ältester Torschütze in der K.o.-Phase und zweitältester WM-Torschütze überhaupt
 Mit seinem in der 65. Minute verwandelten Strafstoß im Auftaktspiel gegen Ghana wurde der Portugiese Cristiano Ronaldo zum ersten Spieler, der bei fünf Weltmeisterschaften mindestens ein Tor erzielte.
 Enner Valencia traf für Ecuador im Spiel gegen die Niederlande zum sechsten Mal in Folge für sein Land bei einer WM. Eine solche Serie hatten bisher nur drei weitere Spieler verzeichnet (Portugals Eusébio (1966), Italiens Paolo Rossi (1982) und der Russe Oleg Anatoljewitsch Salenko (1994)).
 Lionel Messi ist sowohl der jüngste (18 Jahre und 357 Tage gegen Serbien, 2006) als auch der älteste (35 Jahre und 172 Tage gegen Kroatien im Halbfinale), der seit Datenerfassung  im Jahr 1966 in einem einzigen WM-Spiel sowohl mindestens ein Tor erzielte als auch vorlegte.
 Im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko wurde Lionel Messi zum ersten Spieler, der bei fünf WM-Endrunden mindestens eine Tor-Vorlage gab.
 Meiste Torvorlagen in WM-K.o.-Phasen: 6 (Lionel Messi, Stand: nach dem Turnier 2022)
 Frühestes Tor des Turniers: nach 68 Sekunden (das zwischenzeitliche 0:1 Alphonso Davies für Kanada beim 4:1-Sieg für Kroatien im zweiten Spiel der Gruppenphase)
 Auch das erste Tor der WM-Geschichte für Kanada (im 5. Spiel)
 Erstes Eigentor: Nayef Aguerd (Marokko) zum 1:2-Endstand gegen Kanada am 1. Dezember 2022
 Lionel Messi absolvierte im Achtelfinale sein 1000. Pflichtspiel als Profi. In dem Spiel erzielte er seinen 789. Pflichtspieltreffer (zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Australien, Endstand 2:1)
 Lionel Messi wurde zum Spieler mit den meisten Torbeteiligungen in der WM-Geschichte: 22 (13 Tore, 9 Vorlagen, Stand: Ende des Turniers 2022).
 Mit 172 Toren im gesamten Turnier wurde ein neuer Rekord aufgestellt (zuvor 171 bei den Turnieren 1998 und 2014).
 Lionel Messi traf als erster Spieler während eines Turniers in allen fünf Phasen mindestens einmal (Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale).
 Mit insgesamt 4 Treffern hat Kylian Mbappe die meisten Tore in WM-Finals erzielt.

Anmerkungen:
 Die Reihenfolge der Einzelspieler richtet sich im Wesentlichen nach den Kriterien der FIFA für den „Goldenen Schuh“.
 Hinzu kommen zwei Eigentore
 Nachspielzeiten werden bei der Spielzeit nicht berücksichtigt.
 Kursiv gesetzte Spieler sind mit ihrer Mannschaft bereits ausgeschieden
 Olivier Giroud erzielte mit seinem ersten Turniertor sein 50. Länderspieltor und stellte mit dem zweiten Turniertor den Landesrekord von Thierry Henry ein. Mit seinem dritten Turniertor wurde Giroud zum alleinigen Rekordtorschützen Frankreichs.
 Erster verschossener Strafstoß: Robert Lewandowski (Polen) – abgewehrt von Guillermo Ochoa (Mexiko) in der 59. Minute.
 Harry Kane erzielte beim verlorenen Viertelfinale gegen Frankreich (1:2) sein zweites Turniertor und egalisierte mit seinem 53. Länderspieltor insgesamt den alleinigen Landesrekord von Wayne Rooney.

Eigentore 
  gegen Kanada zum 1:1 (Endstand 2:1)
  gegen Australien zum 2:1-Endstand

Verschossene Strafstöße 
Im Spielverlauf zugestandene Strafstöße, die nicht verwandelt wurden.
  gegen Mexiko
  gegen Belgien
  gegen Polen
  gegen Uruguay
  gegen Frankreich

Trainer 
 Ältester Trainer: Louis van Gaal (Niederlande) – 71 Jahre und 105 Tage beim ersten Spiel gegen den Senegal
 Jüngster Trainer: Lionel Scaloni (Argentinien) – 44 Jahre und 190 Tage beim ersten Spiel gegen Saudi-Arabien
 Die meisten Trainer kamen aus Argentinien (neben der argentinischen Mannschaft werden Ecuador und Mexiko von Argentiniern trainiert), Frankreich (Frankreich, Marokko und Saudi-Arabien), Portugal (Portugal, Iran, Südkorea) und Spanien (Spanien, Belgien und Katar).
 Zehn Trainer nahmen auch als Spieler an Weltmeisterschaften teil, am häufigsten Rigobert Song, der für Kamerun 1994, 1998, 2002 und 2010 dabei war.
 Zwölf Trainer waren schon bei vorherigen WM-Turnieren Cheftrainer.
 Didier Deschamps konnte bereits als Spieler (1998) und Trainer (2018) den Titel gewinnen, Hansi Flick als Co-Trainer (2014).
 Neun Mannschaften wurden von ausländischen Trainern trainiert, davon eine Mannschaft (Costa Rica) von einem Trainer, dessen Heimatland (Kolumbien) nicht für die WM qualifiziert war.
 Fünf Trainer gewannen mit ihrer Mannschaft schon eine Kontinentalmeisterschaft:
 Aliou Cissé– Senegal/Afrika-Cup 2022
 Fernando Santos – Portugal/EM 2016
 Lionel Scaloni – Argentinien/Copa América 2021
 Félix Sánchez – Katar/Asienmeisterschaft 2019
 Gregg Berhalter – USA/CONCACAF Gold Cup 2021
 Zudem wurde Hervé Renard (Trainer von Saudi-Arabien) mit Sambia und der Elfenbeinküste Afrikameister.
 Der Engländer John Herdman ist der erste Trainer, der sowohl Mannschaften bei Weltmeisterschaften der Frauen (Neuseeland 2007 und 2011, Kanada 2015) als auch der WM der Männer (Kanada 2022) betreut hat.
 Der Portugiese Paulo Bento (Südkorea) ist der erste Trainer, der bei einer WM die Rote Karte erhielt (bei der 2:3-Niederlage im Gruppenspiel gegen Ghana).

Mannschaften 

 Erstmals in der WM-Geschichte verlor der Gastgeber (Katar gegen Ecuador, 0:2) ein Eröffnungsspiel.
 Katar wurde der erste WM-Gastgeber, der die ersten beiden Gruppenspiele verlor und der erste Gastgeber, dessen Ausscheiden bereits nach dem zweiten Gruppenspiel feststand sowie der zweite Gastgeber überhaupt (nach Südafrika 2010), der nach der Gruppenphase ausschied, sowie der erste Gastgeber, der punktlos ausschied.
 England erreichte die meisten Unentschieden der WM-Geschichte (22, Stand: nach dem 0:0 im zweiten Gruppenspiel gegen die USA, vor Italien mit 21).
 Es war zudem das 12. torlose Unentschieden 0:0 (ebenfalls Rekord).
 Meiste Gruppenspiele in Folge ohne Niederlage: 17 (Brasilien: von 2002 bis zum 2. Spieltag 2022)
 Japan gewann im dritten Gruppenspiel gegen Spanien mit 2:1. Mit nur  17,7 % Ballbesitz war dies der geringste Wert, seit Datenerfassung, mit dem ein Team ein Spiel bei einer Endrunde gewinnen konnte.
 Nur zwei Mannschaften, seit Datenerfassung, verloren ein WM-Spiel in welchem sie mehr als 700 Pässe erfolgreich spielten (Deutschland (743) und Spanien (992) während der Gruppenphase der WM 2022 jeweils im Spiel gegen Japan mit 1:2).
 Spanien spielte auch beim Achtelfinalspiel, nach welchem sie ausschieden, mehr als 700 erfolgreiche Pässe (967). Das 0:0 nach 120 Minuten (0:3 nach Elfmeterschießen) wird jedoch als Unentschieden gewertet.
 Argentinien spielte die längste Pass-Stafette bei einer WM-Endrunde mit Torerfolg, seit Beginn der Datenerfassung bei der WM 1966: 27 Pässe vor dem Torerfolg durch Julián Álvarez im Gruppenspiel gegen Polen 2022, zum 2:0-Endstand.
 Zum ersten Mal seit der Erweiterung der WM-Endrunde auf 32 Teilnehmer im Jahr 1998 konnte kein Team alle drei Gruppenspiele gewinnen.
 Zum ersten Mal verloren alle Teams, die sich nach dem zweiten Spieltag vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert hatten, ihr letztes Gruppenspiel. (TUN–FRA 1:0; JAP–ESP 2:1; CMR–BRA 1:0; KOR–PRT 2:1)
 Zum ersten Mal seit 2006 steht der Titelverteidiger im Viertelfinale, damals war dies Brasilien gelungen. Frankreich ist auch der erste Titelverteidiger seit 1998 im Halbfinale, auch damals war dies Brasilien gelungen.
 Mit acht 0:0-Unentschieden wurde ein neuer Turnierrekord aufgestellt (Stand: 9. Dezember 2022).
 Durch den 1:0-Viertelfinalsieg über Portugal ist Marokko das erste Team des afrikanischen Kontinents, das ein Halbfinale bei einer WM erreichte.
 Argentinien bekam die meisten Strafstöße in einer Endrunde zugesprochen: 3/4 (gemeinsam mit Portugal 1966 und der Niederlande 1978, je 4/4, Stand: 13. Dezember 2022).
 Erstmals seit Datenerfassung (WM 1966) gelang einem Team im Finale in der ersten Halbzeit kein Torschuss (Frankreichs erster Versuch, 71. Spielminute, verfehlte jedoch auch das Tor).

Inoffizielle Gesamttabelle 
Von der FIFA wird keine offizielle Gesamttabelle geführt. Die Tabelle ist manuell nach den verschiedenen Kriterien sortierbar. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden werden, werden als Unentschieden gewertet. Diese Tabelle ist vorsortiert nach den erreichten Runden und nach dem Modus der Gruppenplatzierung.

! 
! 
! 
! FP
! Gruppe

|| 15 || 0 || 0 || 15 || C1

|| 5 || 0 || 0 || 5 || D1

|| 8 || 0 || 1 || 12 || F2

|| 8 || 1 || 0 || 11 || F1

|| 10 || 1 || 0 || 13 || A1

|| 1 || 0 || 0 || 1 || B1

|| 6 || 0 || 0 || 6 || G1

|| 6 || 0 || 0 || 6 || H1

|| 6 || 0 || 0 || 6 || E1

|| 7 || 0 || 0 || 7 || A2

|| 7 || 0 || 0 || 7 || D2

|| 9 || 0 || 0 || 9 || G2

|| 2 || 0 || 0 || 2 || E2

|| 5 || 0 || 0 || 5 || B2

|| 7 || 0 || 0 || 7 || C2

|| 6 || 0 || 0 || 6 || H2

|| 3 || 0 || 0 || 3 || E3

|| 3 || 0 || 0 || 3 || A3

|| 7 || 1 || 0 || 10 || G3

|| 7 || 0 || 0 || 7 || H3

|| 5 || 0 || 0 || 5 || D3

|| 7 || 0 || 0 || 7 || C3

|| 5 || 0 || 0 || 5 || F3

|| 8 || 0 || 0 || 8 || H4

|| 14 || 0 || 0 || 14 || C4

|| 7 || 0 || 0 || 7 || B3

|| 6 || 0 || 0 || 6 || E4

|| 5 || 0 || 0 || 5 || D4

|| 12 || 0 || 0 || 12 || G4

|| 5 || 0 || 1 || 9 || B4

|| 8 || 0 || 0 || 8 || F4

|| 7 || 0 || 0 || 7 || A4
|-
! colspan="9"| Stand: 18. Dezember 2022 || 224 || 3 || 2 || 241 ||

Karten

Karten nach Spielern

Karten nach Mannschaften

Tor des Turniers 
Zum „Tor des Turniers“ wurde der Seitfallzieher des Brasilianers Richarlison in der Gruppenphase gegen Serbien gewählt (Endstand: 2:0).

Sonstiges 
 Im Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden (4:3 i. E.) wurden die meisten gelben Karten in der WM-Geschichte an Spieler vergeben: 15× Gelb und 1× Gelb-Rot – zudem erhielten der argentinische Trainer und einer seiner Co-Trainer eine Gelbe Karte.
 Der Iraner Alireza Faghani leitete sowohl 2018 als auch 2022 das Spiel Brasilien gegen Serbien. Beide Spiele gewann Brasilien mit 2:0 und jeweils drei Serben erhielten die Gelbe Karte.
 Als erste Frau in der Geschichte leitete die Französin Stéphanie Frappart mit dem Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica ein Endrundenspiel.
 Zusammen mit ihren Assistentinnen Karen Díaz Medina aus Mexiko und der Brasilianerin Neuza Back bildete sie auch das erste Schiedsrichterinnentrio, das bei einer Endrunde eingesetzt wurde.
 Ab dem Halbfinale hat der Ball Al Hilm (dt. der Traum) den bisherigen Ball Al Rihla (dt. die Reise) ersetzt, die sich farblich voneinander unterscheiden. Beide Bälle sind im Inneren mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Der Sportartikelhersteller Adidas stellte zum 14. Mal hintereinander bei einer Fußball-WM die Bälle.

Auswirkungen auf die FIFA-Weltrangliste 
Brasilien blieb Weltranglistenführender weil Argentinien im Finale „nur“ im Elfmeterschießen gewann. Nach der WM belegen Teilnehmer der WM die ersten sieben Plätze. Erste Mannschaft, die nicht teilnahm ist Italien auf dem achten Platz, das durch die Nichtqualifikation zwei Plätze nach unten rutschte. Frankreich löste Belgien als beste europäische,  die USA Mexiko als beste CONCACAF-Mannschaft, Marokko den Senegal als beste afrikanische und Japan den Iran als beste asiatische Mannschaft ab.

Quelle der Werte: FIFA

Fortlaufende Rangliste 
Argentinien tauschte mit dem Erreichen des Finales den Platz mit Italien, das nicht qualifiziert war, und ist nun Dritter, was es zuletzt 1934 war. Belgien tauscht trotz des Vorrundenaus den Platz mit den nicht qualifizierten Schweden und gehört erstmals zur Top 10. Den größten Sprung machte Marokko, das sich um 11 Plätze verbesserte und die eigene Punktzahl verdoppelte. Der zweitgrößte Sprung gelang Australien, das sich um acht Plätze verbesserte. Die meisten Veränderungen gab es auf den Plätzen 10 bis 49, wobei nicht qualifizierte Mannschaften Plätze verloren. Keine Veränderungen gab es auf den Plätzen 50 bis 71, dann schob sich Neuling Katar auf Platz 72 und Kanada verlor 5 Plätze, so dass auch nur die drei letzten Mannschaften einen Platz nach unten rutschten.

 Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften waren 2022 nicht dabei, die fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kaderliste der FIFA
 The FIFA World Cup Qatar 2022TM in numbers

Statistik
Weltmeisterschaft Statistik 2022